Арчут — топоним в Армении:

 Арчут — село и муниципалет в марзе Лори.
 Арчут — река, левый приток реки Памбак.

 Арчут — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги.